El Torneig de Canton 2019, oficialment conegut com a Guangzhou Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La quinzena edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 21 de setembre de 2019 al Guangdong Olympic Tennis Centre de Canton, Guangdong, Xina.

La tennista estatunidenca Sofia Kenin va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019